Autoryzowany doradca – firma inwestycyjna
 Doradca inwestycyjny – tytuł zawodowy
 Doradca personalny – tytuł zawodowy
 Doradca podatkowy – tytuł zawodowy
 Doradca prawny – zawód prawniczy
 Doradca rolniczy – tytuł zawodowy
 Doradca tymczasowy – osoba ustanawiana w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie
 Doradca ubezpieczeniowy – zawód
 Doradca weselny – aranżacja ceremonii ślubnych
 Doradca zawodowy – tytuł zawodowy